Larriva ist der Familienname folgender Personen:

 Guadalupe Larriva (1956–2007), ecuadorianische Politikerin, Geographin und Hochschullehrerin
 Rudy Larriva (1916–2010), US-amerikanischer Animator und Regisseur
 Tito Larriva (* 1953), mexikanischer Sänger, Musiker und Schauspieler